Yata ist die Bezeichnung für:
 Río Yata, Fluss im Departamento Beni, Bolivien
 Puerto Yata, Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien
 Ponton Santa Teresa del Yata, Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien
 Jugendorganisation YATA Germany, siehe Deutsche Atlantische Gesellschaft